Por el nombre de Teresa de Portugal se conoce, entre otras:
Teresa de León (h. 1080-1130), hija de Alfonso VI de León y Castilla, Condesa de Portugal.
Teresa de Portugal, condesa de Flandes (1151-1218), hija de Alfonso I de Portugal y 2ª esposa de Felipe de Alsacia
Teresa de Portugal (1181-1250), hija de Sancho I de Portugal y primera esposa de Alfonso IX de León.
Teresa de Portugal (1696-1706), hija de Pedro II de Portugal.